-Sauder est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1904-1997), inventeur américain
Jean Sauder (1899-1962), homme politique français
, scénariste et producteur canadien pour la télévision
Régis Sauder (1970-), auteur et réalisateur français
 (1926-2007), homme d'affaires canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme